Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди мужчин 2013 прошёл в Минске с 25 июня по 3 июля по круговой системе.  В финале приняли участие 10 спортсменов, 2 из них звание имели международного гроссмейстера, 1 звание международного мастера и 4 звание мастера ФМЖД. Контроль времени — 45 минут на партию + 15 секунд на ход.

Результаты

Ссылки 
 Рельтаты чемпионата

2013 год в шашках
Июнь 2013 года
Июль 2013 года
Спорт в Белоруссии в 2013 году
Спортивные соревнования в Минске